Rehman ist der Familienname folgender Personen:

 Aqeel Rehman (* 1985), österreichischer Squashspieler
 Fazalur Rehman (1941–2023), pakistanischer Hockeyspieler
 Latifur Rehman (1929–1987), pakistanischer Hockeyspieler
 Shabana Rehman (* 1976), norwegische Künstlerin
 Sherry Rehman (* 1960), pakistanische Diplomatin und Politikerin
 Uzair Rehman (* 1995), pakistanischer Leichtathlet
 Waheeda Rehman (* 1938), indische Filmschauspielerin
 Zesh Rehman (* 1983), pakistanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Rehmann